

Cinema 
 The Garden – film del 1977 diretto da Victor Nord
 The Garden – film del 1990 diretto da Derek Jarman
 The Garden (Záhrada ) – film del 1995 diretto da Martin Sulík
 The Garden – film del 2006 diretto da Don Michael Paul
 The Garden – film documentario del 2008 diretto da Scott Hamilton Kennedy

Musica 
 The Garden – album di John Foxx del 1981
 The Garden – singolo dei Guns N' Roses del 1992, estratto dall'album Use Your Illusion I
 The Garden – album di Michael Nesmith del 1994
 The Garden – album di Merril Bainbridge del 1995
 The Garden – EP degli Hushpuppies del 2004
 The Garden – album degli Zero 7 del 2006 
 The Garden – singolo dei Take That del 2009, dall'album The Circus
 The Garden – album dei Bran Van 3000 del 2010

Sport 
Diversi impianti sportivi sono soprannominati The Garden, tra cui:
 Madison Square Garden di New York
 Rose Garden Arena di Portland (Oregon)
 TD Banknorth Garden di Boston

Pagine correlate 
 Garden